Hoogte, zoals de diepte van een put
Peil, de hoogte van een vloeistof
Zeeniveau, de hoogte van de zeespiegel
Lengte (meetkunde) in een bepaalde richting, zoals de diepte van een kast
Diepteperceptie:
Lijnperspectief
Kleurperspectief
Atmosferisch perspectief
Intensiteit, zoals van een kleur; zie Verzadiging (kleur)
 De diepte, een single van S10 uit 2022, inzending van Nederland voor het Eurovisiesongfestival